Het seizoen 2002/03 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 30 augustus 2002 en eindigde op 4 juni 2003. 

K. Standaard Wetteren won in Vierde Klasse A, K. Diegem Sport won in Vierde Klasse B, KV Turnhout won in Vierde Klasse C en UR Namur won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 KFC Turnhout wijzigde zijn naam in KV Turnhout.
 K. Excelsior FC Heppen fuseerde met SK Strooiendorp Leopoldsburg en werd KESK Leopoldsburg.
 K. Beringen FC fuseerde met KVV Vigor Beringen en werd KVK Beringen.
 RSC Lambusart-Fleurus fuseerde met Jeunesse Sportive Heppignies en werd RJS Heppignies-Lambusart-Fleurus.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 Hoogstraten VV (rechtstreeks uit 3A)
 K. Sporting Kermt-Hasselt (rechtstreeks uit 3B)
 KTH Diest (rechtstreeks uit 3B)
 Racing Jet Wavre (eindronde)
 KFC Turnhout (financiële problemen)
 KFC Schoten SK (competitiefraude)

Noot: SK Gullegem eindigde ook op een degradatieplaats in Derde Klasse, maar ging op in een fusie met KFC SV Wevelgem-City. Hierdoor waren er maar drie rechtstreekse dalers uit Derde Klasse.

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KSV Bornem
 K. Witgoor Sport Dessel

Brabant
 KV Wosjot Woluwe
 Dilbeek Sport

Limburg
 KVK Wellen

Oost-Vlaanderen
 KSK De Jeugd Lovendegem
 KFC Evergem-Center

West-Vlaanderen
 K. White Star Lauwe
 KFC Izegem (interprovinciale eindronde)

Henegouwen
 RFC Athois
 R. Châtelet SC

Luik
 RJS Bas-Oha
 RFC Union La Calamine (interprovinciale eindronde)

Luxemburg
 RRC Mormont

Namen
 RES Couvin-Mariembourg

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Standaard Wetteren (kampioen 4A)
 K. Diegem Sport (kampioen 4B)
 KV Turnhout (kampioen 4C)
 UR Namur (kampioen 4D)
 KSV Bornem (eindronde)
 Seraing RUL (eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 SVD Handzame (rechtstreeks uit 4A)
 Eendracht Meldert (rechtstreeks uit 4A)
 KFC Meulebeke (rechtstreeks uit 4A)
 KFC Schoten (rechtstreeks uit 4B)
 KV Wosjot Woluwe (rechtstreeks uit 4B)
 Racing Jet Wavre (rechtstreeks uit 4B)
 KVK Wellen (rechtstreeks uit 4C)
 KVK Beringen (rechtstreeks uit 4C)
 K. Lanaken VV (rechtstreeks uit 4C)
 R. Battice FC (rechtstreeks uit 4D)
 RRC Mormont (rechtstreeks uit 4D)
 R. Châtelet SC (rechtstreeks uit 4D)
 R. Jeunesse Rochefortoise FC (eindronde)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Noot: K. Kontich FC en KSK Lebbeke eindigden op een gedeelde 13e plaats. Een testwedstrijd moest bepalen welk team zou deelnemen aan de interprovinciale eindronde. K. Kontich FC won de wedstrijd met 1-3.

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Periodekampioenen

Vierde Klasse A
 Eerste periode: KRC Waregem, 23 punten
 Tweede periode: KEG Gistel, 19 punten
 Derde periode: KSV Sottegem, 23 punten

Vierde Klasse B
 Eerste periode: K. Diegem Sport, 23 punten
 Tweede periode: KSV Bornem, 21 punten
 Derde periode: K. Diegem Sport, 22 punten

Vierde Klasse C
 Eerste periode: K. Witgoor Sport Dessel, 20 punten
 Tweede periode: KV Turnhout, 28 punten
 Derde periode: K. Witgoor Sport Dessel, 27 punten

Vierde Klasse D
 Eerste periode: UR Namur, 22 punten
 Tweede periode: UR Namur, 24 punten
 Derde periode: Seraing RUL, 23 punten

Eindronde voor promotie
De negen periodekampioenen en de hoogst gerangschikte aanvullende teams kwalificeerden zich voor de eindronde voor promotie. Vanaf ronde 2 kwamen er twee teams uit Derde Klasse bij. Via een knock-out systeem zouden uiteindelijk vier teams het tegen elkaar opnemen in de finale. De twee winnaars promoveerden naar en/of bleven in Derde Klasse.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden twaalf vierdeklassers aan, die aan elkaar gepaard werden. De zes winnaars van elk duel gingen door naar de volgende ronde.

Ronde 2
In de tweede ronde werden bij de zes winnaars van de eerste ronde Verbroedering Denderhoutem en K. Bocholter VV gevoegd, die elk 14e eindigden in Derde Klasse. De teams werden aan elkaar gepaard. De winnaars gingen door naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar/bleven in Derde Klasse.

Verliezersfinale
De verliezers van de finale speelden nog een verliezersfinale. De winnaar promoveerde naar Derde Klasse.

Interprovinciale eindronde
De vier teams die op de 13e plaats eindigden, speelden een eindronde samen met zes eersteprovincialers. Dit gebeurde door een knock-out systeem.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden de vier vierdeklassers aan die aan elkaar gepaard werden. De winnaars van elk duel dwongen het behoud af. De verliezers gingen door naar de tweede ronde en namen het op tegen eersteprovincialers.

Ronde 2
In de tweede ronde werden er zes eersteprovincialers gevoegd. De winnaars van elk duel gingen naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar/bleven in Vierde Klasse. De verliezers speelden nog een verliezersfinale.

Verliezersfinale
De winnaar promoveerde naar Vierde Klasse.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4